Pajarito kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Pajarito (ort), Casanare, 
 Pajarito (kommun), Boyacá,